Cherti (woreda)
 :en:Sympistis cherti, insecte de la famille des Noctuidae